Molekulska formula -{C4H8S}- se može odnositi na:

 Alil metil sulfid
 Tetrahidrotiofen